peut faire référence à : 
 Gigue (électronique), un phénomène de fluctuation d'un signal.  
 Gigue (informatique), une variation de la latence.